Komren est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Donji Komren (), localité de Serbie dans la municipalité de Crveni krst et sur le territoire de la Ville de Niš, district de Nišava ;
 Gornji Komren (), village de Serbie dans la municipalité de Crveni krst et sur le territoire de la Ville de Niš, district de Nišava.